Vincent Laurensz. van der Vinne (1628-1702), pintor barroc i dibuixant neerlandés;
 Vincent Jansz. van der Vinne (1736-1811), pintor neerlandés.